Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

У фіналі Марі П'єрс перемогла Домінік Ван Рост з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (півфінал)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  'Марі П'єрс (переможниця)
  Наталі Тозья (півфінал)

 Анке Губер ''(чвертьфінал) 
 Домінік Ван Рост ''(фінал) 
 Барбара Паулюс ''(чвертьфінал) 
 Сабін Аппельманс ''(2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Open Gaz de France 1998 Draw

1998
Тур WTA 1998